Stenopterini é uma tribo de coleópteros da subfamília Cerambycinae.

Sistemática
 Ordem Coleoptera
 Subordem Polyphaga
 Infraordem Cucujiformia
 Superfamília Chrysomeloidea
 Família Cerambycidae
 Subfamília Cerambycinae
 Tribo Stenopterini Fairmaire, 1868
 Gênero Callimoxys Kraatz, 1863
 Gênero Callimus Mulsant, 1846
 Gênero Lampropterus Mulsant, 1863
 Gênero Obscuropterus Adlbauer, 2003
 Gênero Pectinocallimus Niisato, 1989
 Gênero Procallimus Pic, 1907
 Gênero Stenopterus Illiger, 1804

Referências

Cerambycinae
Stenopterini